Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Sainte-Agathe (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à sainte Agathe de Catane,martyre chrétienne du , populaire en Sicile. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Sainte-Agathe se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

en  
Rue Sainte-Agathe (Sankt-Agatha-Strasse), à Bad Wünnenberg
Rue Sainte-Agathe (Sankt-Agatha-strasse), à Bornheim
Chemin Sainte-Agathe (Sankt-Agatha-Weg), à Erwitte
Chemin Sainte-Agathe (Sankt-Agatha-Weg), à Fribourg-en-Brisgau
Rue Sainte-Agathe (Sankt-Agatha-Strasse), à Warstein

en  
Rue Sainte-Agathe,  à Hubinne (Hamois)
Rue Sainte-Agathe (Sint-Agathestraat), à Huldenberg
Rue Sainte-Agathe, à Vresse-sur-Semois

au  (Québec) 
Rue Sainte-Agathe, à Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)

en  
rue Sainte-Agathe, à Florange
Rue Sainte-Agathe-des-Monts, à Honfleur
rue Sainte-Agathe, à Orliénas
Rue Sainte-Agathe, à Saint-Maurice-en-Gourgois
rue Sainte-Agathe, à Munchhouse
rue Sainte-Agathe, à Taluyers
Chemin Sainte-Agathe,  à Toulon

en  
Rue de Sainte-Agathe (via di Sant’Agata), à Pietrapiana (Florence)
Rue Sainte-Agathe (via Sant’Agata), à Imperia
Rue Sainte-Agathe (via Sant’Agata), à Pavie
Rue Sainte-Agathe (via Sant’Agata), à Sienne

aux  
Rue Sainte-Agathe (Sint-Agathestraat), à Amersfoort
Rue Sainte-Agathe (Sint-Agathestraat), à Eys
Rue Sainte-Agathe (Sint-Agathestraat), à Helmond
Rue Sainte-Agathe (Sint-Agathestraat), à Rotterdam

en  
Square Sainte-Agathe (pl sw Agaty), à Sejny

Agathe, Rue